Il doppio del torneo di tennis Taiwan Open 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Lea Antonoplis e Barbara Gerken che hanno battuto in finale Gigi Fernández e Susan Leo 6–1, 6–2.

Teste di serie 

 Sandy Collins /  Sharon Walsh (semifinali)
 Gigi Fernández /  Susan Leo (finale)

 Carina Karlsson /  Maria Lindström (primo turno)
 Anna Maria Fernández /  Julie Richardson (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Taiwan Open 1986